Il detentore del titolo da due anni era Roger Federer ma è stato sconfitto al secondo turno da Albert Ramos.

Novak Đoković ha poi vinto il torneo superando in finale Jo-Wilfried Tsonga per 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (secondo turno)
  Andy Murray (semifinale)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Rafael Nadal (semifinale)

  Milos Raonic (terzo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  John Isner (terzo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (finale)

Qualificati 

  Nikoloz Basilashvili (primo turno)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Łukasz Kubot (primo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

  Albert Ramos (terzo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)

Lucky Loser 

  Donald Young (primo turno)

Wildcard 

  Tommy Haas (terzo turno)
  Bai Yan (primo turno)

  Wu Di (primo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2015
ATP World Tour 2015